Каламкарян — армянская фамилия:

 Каламкарян, Амаяк Артёмович (1918—1995) — советский учёный-медик, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Каламкарян, Бабкен Мкртычевич (1920—2008) — Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе.
 Каламкарян, Борис Маркарович (род. 1938) — Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе.
 Каламкарян, Рубен Амаякович (род. 1947) — учёный-юрист-международник, лауреат премии имени Ф. Ф. Мартенса (2007).

См. также 
 Каламкаров
 Каламкарасу